Příjmení Pašek je středověkou zdrobnělinou křestního jména Pavel a nosí jej více osob:

 Mirko Pašek (1910–2002) – český spisovatel, vlastním jménem Vladimír Pašek
 David Pašek (* 1989) – český fotbalista
 Dušan Pašek (1960–1998) – slovenský hokejista
 Jan Pašek z Vratu (před 1470–1533) – český patricij, vůdce sjednocených pražských měst
 Václav Pašek (1903–1968) – český a československý politik, funkcionář a poválečný poslanec KSČ

podobné příjmení
 Paška